Мазапа има више значења:

 Мазапа (Авакуозинго), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Мазапа (Ометепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Мазапа (Едуардо Нери), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Мазапа (Уазалинго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Мазапа (Закапоастла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Мазапа (Калпулалпан), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Мазапа, Ранчо лос Хуанес (Зомпантепек), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Мазапа (Алтотонга), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мазапа (Анхел Р. Кабада), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мазапа (Пасо дел Мачо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику